Ponte bezeichnet:
 im Italienischen und Portugiesischen eine Brücke 
 im Rheinischen eine breite Fähre

Ponte ist der Name folgender Orte:
 früher amtlich für La Punt, siehe La Punt Chamues-ch
 Ponte, Ortsteil von Cerreto di Spoleto in Umbrien, Italien
 Ponte (Kampanien), ein Ort in der Provinz Benevento, Italien
 Ponte (Niederlande), Niederlande
 Ponte (Rione), ein Stadtteil Roms
 Ponte (Valtellina), Italien

Gemeinden in Portugal:
 Ponte (Guimarães)
 Ponte (Portugal)
 Ponte de Lima (Freguesia)
 Ponte de Sor (Freguesia)
 Ponte de Vagos
 Ponte do Rol

Kreise in Portugal:
 Ponte de Lima
 Ponte de Sor
 Ponte da Barca

Ponte ist der Familienname folgender Personen:
 Ajla Del Ponte (* 1996), Schweizer Leichtathletin
 Antonio da Ponte (1512–1597), venezianischer Baumeister
 Antonio José Ponte (* 1964), kubanischer Schriftsteller
 Enzo Da Ponte (* 1973), paraguayanischer Fechter
 Gabry Ponte (* 1973), italienischer DJ und Musikproduzent
 Gerardo de Andrade Ponte (1924–2006), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Patos
 Giovanni Ponte (1929–2003), italienischer Romanist und Italianist
 Hernán Ponte (* 1981), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Johann de Ponte, Domherr zu Lübeck (1345–1347)
 Josef de Ponte (1922–2006), deutscher Maler, Glasmaler und Graphiker
 Kyro Ponte (* 1972), deutsch-griechischer Schriftsteller und Übersetzer
 Lorenzo Da Ponte (1749–1838), italienischer Dichter und Opernlibrettist
 Maurice Ponte (1902–1983), französischer Physiker und Radar-Pionier
 Nicolò da Ponte (1491–1585), Doge von Venedig
 Paulo Eduardo Andrade Ponte (1931–2009), brasilianischer Erzbischof
 Piero de Ponte (1462–1535), Großmeister des Malteserordens
 Raimondo Ponte (* 1955), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Roberto De Zolt Ponte (* 1970), italienischer Skilangläufer
 Robson Ponte (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Rodolfo Da Ponte (1938–2021), paraguayanischer Fechter
 Ron Ponte (* 1988), israelische Volleyballspielerin
 De Ponte (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Ponte City
 Pont
 Del Ponte
 Vila da Ponte
 Pontes